Compressor (gas), een apparaat voor het samenpersen van gas
Compressor (motorfietstaal)
Compressor (geluid), een apparaat dat de dynamiek van een geluidssignaal vermindert
Datacompressie, het verkleinen van een computerbestand
Turbolader, zorgt voor een vermogenstoename bij verbrandingsmotoren
Compressor (software), een videobewerkingsprogramma van Apple